Kazimierz Karski herbu Jastrzębiec – łowczy podlaski (1672–1677), elektor Jana III Sobieskiego z ziemi mielnickiej (1674)
 Kazimierz Karski ps. „Jur” (1888–1915) – kapral 1 Pułku Ułanów Legionów Polskich, pośmiertnie odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości

Przypisy